Ulricehamnsvägen kan avse:

Ulricehamnsvägen, Borås, historisk väg, numera i huvudsak ersatt av riksväg 40
Ulricehamnsvägen, Stockholm